Il doppio maschile del Queen's Club Championships 1971 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tom Okker e Marty Riessen erano i detentori del titolo.

Okker e Riessen hanno battuto in finale Stan Smith e Erik Van Dillen 8–6, 4–6, 10–8.

Teste di serie

 John Newcombe /  Tony Roche (quarti di finale)

 Tom Okker /  Marty Riessen (Campioni)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Queen's Club Championships 1971